Le Breuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Le Breuil (Agonges), ehemals selbständige Gemeinde in  der Gemeinde Agonges im Département Allier 
Le Breuil (Allier) im Département Allier
Le Breuil (Marne) im Département Marne
Le Breuil (Rhône) im Département Rhône
Le Breuil (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
Le Breuil-Bernard im Département Deux-Sèvres
Le Breuil-en-Auge im Département Calvados
Le Breuil-en-Bessin im Département Calvados
Le Breuil-sous-Argenton im Département Deux-Sèvres
Le Breuil-sur-Couze im Département Puy-de-Dôme

Daneben bezeichnet Le Breuil einen Weiler in der Gemeinde Graveson (Département Bouches-du-Rhône) und einen Weiler in der Gemeinde Putanges-Pont-Écrepin (Département Orne).